Großsteingrab Vogelsang steht für:

 Großsteingrab Vogelsang (Lalendorf), Großsteingrab in Vogelsang, Lalendorf, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Großsteingrab Vogelsang (Selpin), Großsteingrab in Vogelsang, Selpin, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern